Nabila bezeichnet:

 einen weiblichen arabischen Vornamen, siehe Nabil
 den früheren Namen der saudischen Luxusyacht Kingdom 5KR